Le tableau des médailles des Jeux du Commonwealth de 2010 donne le classement selon le nombre de médailles d'or emportées par les athlètes des 71 délégations présentes aux XIXes Jeux du Commonwealth, qui se sont tenus en 2010 à New Delhi, en Inde.

Classement

Références

Jeux du Commonwealth de 2010
Commonwealth 2010